Nasal peut correspondre :
 à l'adjectif se reportant à ce qui a trait au nez ;
 à l'os nasal ;
 à une langue indonésienne ;
 à voyelle nasale.

Avec la graphie Năsal :
 à un village roumain ;
 à un fromage roumain.